Ганя — українське та румунське прізвище.

Відомі носії:

 Ганя Іван Іванович (1965—2014) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Ганя Іван Михайлович ( 1926) — молдавський радянський зоолог.
 Ганя Йонел ( 1973) — румунський футболіст, нападник.
 Ганя Лівіу ( 1988) — румунський футболіст.

Румунські прізвища
Українські прізвища